

Patronyme 

 Barry Duffield (1962-), acteur et réalisateur Australien ;
 Burkely Duffield (1992-), acteur et danseur canadien ;
 JaCorian Duffield (1992-), athlète américain ;
 Mary Elizabeth Duffield-Rosenberg (1819-1914), peintre britannique.

Toponymes

Duffield, un hameau en Alberta

Duffield, au Michigan
 Duffield, en Virginie
 Fort Duffield, un fort de la guerre civile américaine au Kentucky

Duffield, un village au Derbyshire
 North Duffield, un village du North Yorkshire
 South Duffield, un village du North Yorkshire

Homonymie de toponyme